Василий Дмитриевич Герасимьюк (, , ) — украинский .

Биография 
Родился в семье гуцулов, вместе со многими другими вывезенной в 1940-е годы в Казахстан. В конце 1950-х семья сумела вернуться в родные места — село Прокурава Косовского района Ивано-Франковской области. Василий учился в средней школе в Коломые.

Как поэт дебютировал в 1972 в журнале Днепр.

Окончил филологический факультет Киевского университета (1978).

Работал в журналах Молодость и Днепр (1978—1992).

Член Союза писателей Украины (1983)

С 1992 — ведущий литературных программ на Национальном радио Украины.

С 1993 возглавляет жюри международного конкурса молодых писателей Гранослов.

Член Ассоциации украинских писателей (1997).

Творчество 
В основе поэзии Герасимюка — природа, мифология, история родных Карпат. Переводил стихи Владимира Некляева и др.

Семья 
Бывшая жена Ольга Герасимьюк.

Сын Руслан Герасимьюк(род. 1982) — работает администратором творческой группы своей матери.

Книги 
 Смереки/ Ели (1982)
 Потоки (1986)
 Космацький узір/ Космачский узор (1989)
 Діти трепети/ Дети трепета (1991)
 Осінні пси Карпат/ Осенние псы Карпат (1999)
 Серпень за старим стилем/ Август по старому стилю (2000)
 Поет у повітрі/ Поэт на ветру (2002)
 Була така земля/ Была такая земля (2003)
 Папороть/ Папоротник (2006)

Признание 
 Премия Союза писателей Украины Благовест (1993)
 Премия имени П.Тычины (1998)
 Шевченковская премия (2003). Избранные стихотворения Герасимюка входят в школьную программу по украинской литературе ( ).

Примечания

Ссылки 
 Биография и творчество 

Выпускники филологического факультета Киевского университета